76 кіломе́тр — пасажирська залізнична платформа Київської дирекції Південно-західної залізниці на лінії Чернігів — Горностаївка.

Розташована неподалік від сіл Голубичі та Вербичі Ріпкинському районі Чернігівської області між станціями Голубичі (4,5 км) та Халявин (16,4 км).

На станції зупиняються лише дві пари приміських поїздів сполученням Чернігів — Горностаївка.

Посилання 
 Розклад руху приміських поїздів. Регіональна філія «Південно-Західної залізниця»

Джерела 
 
 
 

Зупинні пункти Південно-Західної залізниці
Зупинні пункти Чернігівської області
Транспорт Ріпкинського району